Powstanie arabskie (1916–1918) – powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu w trakcie I wojny światowej
 Powstanie w Iraku (1920) – powstanie przeciwko brytyjskiej władzy kolonialnej
 Arabskie powstanie w Palestynie (1936–1939) – powstanie przeciwko brytyjskiej władzy kolonialnej i imigracji żydowskiej
 Intifada (Palestyna) – powstanie przeciwko izraelskiej okupacji Palestyny w latach 1987–2004